In 1950 werd het twintigste profseizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië.  In totaal was dit het 59ste seizoen. Racing Club werd kampioen.

Eindstand

Play-off

Topschutters

Externe link 
 Argentinië 1950 op RSSSF

Argentijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1949/50